Чемпионат мира по быстрым шашкам среди мужчин проходил 7-10 октября 2015 года в Измире (Турция). Одновременно прошли чемпионат мира по быстрым шашкам среди женщин, чемпионаты мира в блице среди мужчин и среди женщин, а также 2-й Чемпионат мира по турецким шашкам.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию. Если все показатели у первых трёх спортсменов окажутся одинаковыми, будет проведён тайбрейк — микроматч в формате блиц. Призовой фонд 8000 €.

Участники и судьи

Результаты 
В турнире приняли участие 28 шашистов из 12 стран. Средний рейтинг 2111.

GMIF — международный гроссмейстерMIF — международный мастерMFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты (битая ссылка)
 Регламент чемпионата 

Спорт в Турции в 2015 году
2015 год в шашках
октябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира по международным шашкам
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции